Aragats – monte dell'Armenia
Aragats – comune dell'Armenia della provincia di Aragatsotn
Aragatsavan – comune dell'Armenia della provincia di Aragatsotn
Aragats – comune dell'Armenia della provincia di Armavir